Bernardeau ist der Familienname folgender Personen:

 Miguel Bernardeau (* 1996), spanischer Schauspieler
 Miguel Ángel Bernardeau (* 1960), spanischer Film- und Fernsehproduzent